Shifosi bezeichnet:

 Shifosi (Wuxue) (石佛寺镇), Großgemeinde der Stadt Wuxue in der chinesischen Provinz Hubei
 Shifosi (Zhenping) (石佛寺镇), Großgemeinde im Kreis Zhenping in der chinesischen Provinz Henan
 Shifosi (Shenbei) (石佛寺街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Shenbei in der chinesischen Provinz Liaoning